Абланица може да се отнася за:

 Абланица, село в област Благоевград, България;
 Абланица, село в област Ловеч, България;
 Абланица, село в област Пазарджик, България;
 Абланица, река в Западните Родопи, България;
 Абланица, курорт в Република Македония.

Вижте също 
 пояснителната страница за Ябланица